Het ATP-toernooi van Córdoba 2020 (met de officiële naam Córdoba Open 2020) werd van 4 tot en met 9 februari 2020 gespeeld in de Argentijnse stad Córdoba. Er werd gespeeld op gravelbanen van het Estadio Mario Alberto Kempes.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Córdoba
ATP-toernooi van Córdoba